Крейг Біллінгтон (,  11 вересня 1966, Лондон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1983 року.

1984 року був обраний на драфті НХЛ під 23-м загальним номером командою «Нью-Джерсі Девілс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Нью-Джерсі Девілс», «Оттава Сенаторс», «Бостон Брюїнс», «Колорадо Аваланч» та «Вашингтон Кепіталс».

Загалом провів 332 матчі в НХЛ.

Виступав за збірну Канади.

Тренерська кар'єра 
Працював асистентом головного тренера в клубі «Колорадо Аваланч» з 2009, а з 2015 головний тренер клубу АХЛ «Сан-Антоніо Ремпедж».

Нагороди та досягнення 
ОХЛ
 Перша збірна всіх зірок ОХЛ — 1985.
 Боббі Сміт трофі — 1985.

НХЛ
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1993.

Міжнародні
 Чемпіон світу серед молодіжних збірних — 1985.
 Найкращий воротар чемпіонату світу — 1985.
 Срібний призер молодіжного чемпіонату світу 1986.
Срібний призер чемпіонату світу 1991.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 

Канадські хокейні воротарі‎
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти АХЛ‎
Уродженці Лондона (Онтаріо)
Задрафтовані «Нью-Джерсі Девілс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Канадські хокейні тренери
Тренери «Колорадо Аваланш»‎